Дуб Палія (Дуб черещатий) — об'єкт природно-заповідного фонду у Фастівському районі Київської області, створена в 1972 році.
  Дуб Палія (Дуб на Палієвій горі) — об'єкт природно-заповідного фонду у м. Біла Церква Київської області, створена в 2017 році.